Сёстры Уильямс — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Кара Блэк и Лизель Хубер — защищали свой титул в качестве первых сеянных, но уступили в полуфинале.

Посев 

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Полуфинал)
  Ай Сугияма /  Катарина Среботник (Второй раунд)
  Квета Пешке /  Ренне Стаббс (Третий раунд)
  Чжуан Цзяжун /  Чжань Юнжань (Первый раунд)
  Анабель Медина Гарригес /  Вирхиния Руано Паскуаль (Третий раунд)
  Виктория Азаренко /  Шахар Пеер (Четвертьфинал)
  Алена Бондаренко /  Катерина Бондаренко (Отказ)
  Пэн Шуай /  Сунь Тяньтянь ''(Первый раунд)

<ol start="9">
 Янь Цзы /  Чжэн Цзе ''(Третий раунд)
 Динара Сафина /  Агнеш Савай ''(Третий раунд)
 Серена Уильямс /  Винус Уильямс (Титул)
 Светлана Кузнецова /  Амели Моресмо ''(Отказ)
 Бетани Маттек /  Саня Мирза ''(Четвертьфинал)
 Алисия Молик /  Мара Сантанджело ''(Первый раунд)
 Ивета Бенешова /  Жанетта Гусарова ''(Второй раунд)
 Лиза Реймонд /  Саманта Стосур ''(Финал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые